Дюрсо:
 Дюрсо (река) — река в Краснодарском крае
 Дюрсо (хутор) — хутор, городской округ город Новороссийск